La Grandeza (von spanisch grandeza „Größe, Pracht, Wichtigkeit, Würde“) steht für folgende geographischen Objekte in Mexiko:

 La Grandeza (Chiapas), Ort im Municipio Altamirano
 La Grandeza (Veracruz), Ort im Municipio Papantla
 Municipio La Grandeza, Verwaltungseinheit in Chiapas